Panna (keresztnév)

 India
Panna, Madhja Prades állam egyik körzete
Panna, Panna körzet székhelye

Egyéb
Panna (film, 2010)
Panna, az árnyékhalfélék családjába tartozó nem